Koruna er flertydigt og kan betyde:

Slovakiske koruna
Tjekkiske koruna
Tjekkoslovakiske koruna
Ungarsk korona, på tjekkisk skrevet koruna
Østrig-ungarske krone, på tjekkisk skrevet koruna